Cet article relate le parcours de l'équipe du Honduras lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif

Qualifications

Deuxième tour 

|}

Troisième tour

Groupe 2 

|}

Quatrième tour 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe H

Honduras - Chili

Espagne - Honduras

Suisse - Honduras

Références 

Honduras
2010
2010 au Honduras